Орав (; в переводе на русский язык — «белка») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Орав, Александр Ольгердович (род. 1985) — российский актёр театра и кино.
 Орав, Мария (1911—1994) — эстонская шахматистка, двукратная чемпионка Эстонии по шахматам.